Mostówka peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Mostówka, village du powiat de Wołomin
 Mostówka, village du powiat de Wyszków